Оушансајд има више значења:
 Оушансајд
 Оушансајд (Њујорк)
 Оушансајд (Орегон)
 Оушансајд (Калифорнија)